Pionerskij – centro abitato nel Territorio della Kamčatka
 Pionerskij – città nell'Oblast' di Kaliningrad

Pagine correlate 

 Pionerskaja